Okręty US Navy o nazwie USS  "Champlin":
 Pierwszy  był niszczycielem typu Wickes. Zwodowany w 1918, wycofany ze służby w 1922, zatopiony jako okręt-cel w 1936.
 Drugi  był niszczycielem typu Benson. Zwodowany w 1942, wycofany ze służby w 1946, złomowany w 1972.

Champlin